Те́тур Ре́йнерт Йо́нсен (, ) — фарерский футболист, полузащитник. В настоящее время выступает за «Скалу».

Карьера 
Йонсен выступает за «Скалу» с 2003 года. За 19 лет, проведённых в команде, сыграл за неё более 350 матчей. Единственный клуб Тейтура за всю карьеру.

Примечания 

Футболисты Фарерских островов
Игроки ФК «Скала»